Castaldo ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Castaldo, deutscher American-Football-Spieler
 Alfonso Castaldo (1890–1966), Erzbischof von Neapel
 Fabio Massimo Castaldo (* 1985), Politiker
 Francesco Castaldo (1330–1362), Bischof von Ravello
 Giovanni Battista Castaldo (1493–1563), italienischer Condottiere und General
 Ludwig von Castaldo (1839–1910), Feldmarschallleutnant
 Matteo Castaldo (* 1985), italienischer Ruderer